51-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 51-я параллель северной широты
 51-я параллель южной широты

См. также 
 51-й меридиан восточной долготы
 51-й меридиан западной долготы